Christian Petzold puede hacer referencia a:

 Christian Petzold (compositor) (1677–1733), compositor y organista alemán.
 Christian Petzold (director), director alemán de música de cine nacido en 1960.